Il singolare del torneo di tennis Birmingham Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bohdan Ulihrach che ha battuto in finale Jiří Novák 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (primo turno)
 Christian Ruud (secondo turno)
 Karsten Braasch (primo turno)
 Bryan Shelton (primo turno)

 Bohdan Ulihrach (Campione)
 Jordi Arrese (secondo turno)
 Radomír Vašek (secondo turno)
 Jamie Morgan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1995